Nogometni klub "Ratar" (NK "Ratar" Miholec; "Ratar"; "ratar" Miholec) je nogometni klub iz Miholca, općina Sveti Petar Orehovec, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. "Ratarc" se natjecao u "3. ŽNL Koprivničko-križevačkoj - skupina Križevci", ligi sedmog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva. 
Klupska boja je plava.

O klubu 
1982. godine u naselju Miholec je grupa lokalnih mladića pokrenula inicijativu za osnivanje nogometnog kluba, te je do toga došlo 1985. godine i klub je nazvan NK "Ratar". U početku se klub natjecao u "Općinskoj nogometnoj ligi Križevci", a osamostaljenjem Republike Hrvatske u županijskim ligama Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije.  
Klub također organizira malonogometni turnir.

Uspjesi 
 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 drugoplasirani: 1999./2000. 

 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 1998./99. 
 drugoplasirani: 2016./17. (Križevci)

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Povezani članci  
 Miholec

Vanjske poveznice  
 NK Ratar Miholec, facebook stranica 
  NK Ratar Miholec, sofascore.com 
  NK Ratar Miholec, tipsscore.com 
 NOGOMETNI KLUB RATAR MIHOLEC, sportilus.com

Izvori 
 
 prigorski.hr, NK „Ratar“ Miholec izabrao novo vodstvo, objavljeno 15. veljače 2017., pristupljeno 13. kolovoza 2021.  
 Ivan Majdak: "Križevačka nogometna priča : 1909. – 2009.", Križevci, 2009., 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez, wayback arhiva  
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 13. kolovoza 2021.  
 bisnode.hr, NOGOMETNI KLUB " RATAR " MIHOLEC 
 poslovna.hr, NOGOMETNI KLUB RATAR MIHOLEC 
 fininfo.hr, NK "RATAR" MIHOLEC 
 companywall.hr, NOGOMETNI KLUB " RATAR " MIHOLEC 
 mojatvrtka.net, NOGOMETNI KLUB RATAR MIHOLEC 
  

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji